Le mot latin calamus, à l'origine du mot calame, désigne un roseau pour écrire (écriture égyptienne ou calligraphie arabe). Le nom désigne en outre :

Mythologie grecque 
 Calamus ou Calamos, est un homme transformé en roseau.

Biologie 
 calamus est l'un des noms donnés à l'épice tirée de la racine séchée de la plante Acorus calamus ;
 Calamus, un genre de palmiers ;
 Calamus, un genre de poissons perciformes, les daubenets ;
 le calamus est l'axe basal de la plume, correspondant au tube germinatif qui s'est fortement kératinisé.

Toponyme 

) ;
 , une ville dans le Wisconsin ( habitants) ;
 Calamus, une ville dans l'Iowa (moins de 400 habitants).
 Calamus, une rivière dans le Nebraska qui alimente indirectement la rivière Missouri, (voir

Informatique 
 Calamus, un logiciel de publication assistée par ordinateur apparu dans les années 1980 sur Atari ST.

Littérature 
 Calamus, une série de poèmes de Walt Whitman

Jeux vidéo 

 Calamus, un personnage du jeu indépendant OneShot.

Homonymie